Сан Николас Идалго има више значења:

 Општина Сан Николас Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Николас Идалго (Сан Николас Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику